Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 920 dans le monde.

 Route régionale 920 en Finlande
  dans certains départements, en France